Александр Владимирович Сыробоярский ( — ) — российский военачальник, генерал-майор (1920), герой Первой мировой войны.

Биография 
Из потомственных дворян, родился в семье полковника Владимира Александровича Сыробоярского. В 1908 году окончил Петровский Полтавский кадетский корпус, в 1910 году Киевское военное училище по 1-му разряду. В 1910 году выпущен был подпоручиком в Севский 34-й пехотный полк.

В 1913 году окончил Офицерскую артиллерийскую школу, произведён в поручики. В 1915 году окончил Офицерскую автомобильную школу, произведён в штабс-капитаны.

Первая мировая война 
Участник Первой мировой войны с 1914 года, в составе 5-й артиллерийской бригады.

3 февраля 1915 года за храбрость был награждён орденом Святого Георгия 4-й степени:
.
В 1916 году назначен командиром 15-го броневого автомобильного отделения. Был три раза ранен, находился на излечении в лазарете в Царском Селе, где познакомился с императрицей Александрой Фёдоровной, позже переписывался с ней.

В 1917 году произведён в капитаны, с назначением командиром 30-го броневого автомобильного отделения. 21 января 1917 года за храбрость был награждён Георгиевским оружием:

В годы Гражданской войны с 1918 года произведён в подполковники, был начальником автоброни уполномоченного на Дальнем Востоке генерала Д. Л. Хорвата. В 1919 году произведён в полковники с назначением представителем атамана Г. М. Семёнова при Верховном главнокомандующем адмирале А. В. Колчаке.

Участник Сибирского ледяного похода. В 1919 году произведён в генерал-майоры с назначением управляющим военным и морским ведомством правительства Российской Восточной окраины, председателем Совета управляющих ведомствами Российской Восточной окраины. С этого же года вступил в исполнение должности начальника тыла Дальневосточной армии.

С 1922 года эмигрировал в Китай. С 1923 года жил в США, где и умер 30 марта 1946 года.

Награды 
 Орден Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом (1914 год);
 Орден Святой Анны 3-й степени (1914 год);
 Орден Святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость» (1914 год);
 Орден Святого Станислава 2-й степени с мечами (1914 год);
 Орден Святой Анны 2-й степени с мечами (1915 год);
 Орден Святого Георгия 4-й степени (ВП 3.2.1915 года);
 Орден Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом (12.2.1915 года);
 Георгиевское оружие (ВП 21.1.1917 года);

Примечания

Источники 
 Военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия. Биобиблиографический справочник РГВИА. — , 2004.
 Купцов И. В., Буяков А. М., Юшко В. Л. Белый генералитет на Востоке России в годы Гражданской войны. Биографический справочник. — , 2011.
 Сыробоярский Александр Владимирович.

Выпускники Полтавского кадетского корпуса
Кавалеры золотого оружия «За храбрость»
Генерал-майоры России (Белое движение)
Участники Первой мировой войны (Россия)